(1986-), footballeuse italienne,
  (1949-), journaliste, réalisateur et écrivain pour la télévision italien,
  (1975-), journaliste et animatrice de télévision italienne,
  (1975-), journaliste et animatrice de télévision italienne.
 
Patronyme italien